Eugénie Anne Claudine Le Sommer (Grasse, 1989. május 18. –) francia női válogatott labdarúgó. A francia bajnokságban érdekelt Olympique Lyon csatára.

Pályafutása 
Le Sommer négy lány- és két fiútestvérével nőtt fel Grasse városában. Édesapja nyugalmazott rendőr, édesanyja pedig korábban szintén labdarúgó volt. A 90-es évek elején a női labdarúgás nem tartozott az elismert sportágak közé, de szülei már 4 évesen edzésekre jártak a lelkes Eugénie-vel.

Klubcsapatokban 
Hatévesen már a Trélissac csapatánál szerepelt. Ploemeur-ben a AS Guermeur-nél kitűnt, hogy más színvonalat képvisel a többi játékostársánál és 15 évesen a régió legnagyobb klubjához az FC Lorient-hoz került.

2005-ben regionális kupát, 2006-ban pedig a clairefontaine-i Mozaïc Foot Challenge U16-os országos versenyét nyerte meg a Tőkehalasokkal.

Teljesítményével felhívta magára a CNFE Clairefontaine akadémiájának figyelmét, ahonnan egy rövid időszakot követően távozott az első osztályú Stade Briochin csapatához.

Stade Briochin 
Első szezonjának mind a 22 bajnoki mérkőzésén szerepelt, melyeken négy gólt vállalt.

A 2008-2009-es bajnoki évadban 22 meccsen 10 gólt szerzett és jelölték az Év női játékosa-díjra, amit végül Louisa Nécib részére ítéltek meg.

Következő 2009-2010-es idényében, már a hetedik forduló után 10 gól szerepelt neve mellett, ráadásul pályafutása első mesterhármasát is megszerezte a Toulouse ellen.

A válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Francia bajnok (10):
 Olympique Lyon (10): 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–20

 Francia kupagyőztes (8):
 Olympique Lyon (8): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
Bajnokok Ligája győztes (7):
 Olympique Lyon (7): 2010–11, 2011–12, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20

Klubvilágbajnok:
 Olympique Lyon: 2012

Nemzetközi Bajnokok Kupája győztes:
 Olympique Lyon: 2019

A válogatottban 

 U19-es Európa-bajnoki ezüstérmes: 2006
 Ciprus-kupa győztes (2): 2012, 2014
 SheBelieves-kupa győztes (1): 2017

Egyéni 
 Az év játékosa (2): 2010, 2015

Statisztikái

Klubcsapatokban 

2020. november 20-al bezárólag

A válogatottban 

2020. szeptember 22-vel bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1989-ben született személyek
Francia női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Labdarúgó-középpályások
Francia olimpikonok
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2011-es női világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
Az EA Guingamp női labdarúgói
Az Olympique Lyonnais női labdarúgói
A CNFE Clairefontaine labdarúgói